De AFF voetbalkampioenschap voetbal onder 19 - 2011  werd gehouden van 8 september 2011 tot en met 20 september 2011 in Myanmar.  Het toernooi werd voor de 3e keer gewonnen door Thailand

Toernooi

Groep A

Groep B

Eindronde

Halve finales

Kleine finale

Finale

Externe links 
 AFF U-19 Championship 2011 op de officiële website van AFF (gearchiveerd)

Voetbal in 2011
Voetbal in Myanmar
ASEAN-voetbalkampioenschap
Sportevenement in Myanmar